De 200 meter schoolslag vrouwen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2011 vond plaats op 28 juli, series en halve finales, en 29 juli  2011, finale. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestond de race uit vier baantjes. Na afloop van de series kwalificeerden de zestien snelste zwemmers zich voor de halve finales, de snelste acht uit de halve finales gingen door naar de finale. Regerend wereldkampioene was Nađa Higl uit Servië.

Podium

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Halve finales

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag halve finales
  Uitslag finale

Vrouwen school 200